Un tentacule (nom masculin, souvent utilisé à tort au féminin) est un appendice que possèdent certains invertébrés.
 Tentacules (Tentacoli) est un film italo-américain réalisé par Ovidio G. Assonitis en 1977.
 Tentacules (Octopus 2: River of Fear) est un film américain réalisé par Yossi Wein en 2001.